Glad peut faire référence à :

 Glad, un cheval dans la mythologie nordique ;
 Glad, l'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne ;
 Glad, un duc transylvain mentionné par la Gesta Hungarorum, et peut-être sa capitale ;
 , une chanson du groupe Traffic ;
 Gladys Glad (1907-1983), showgirl américaine ;
 Jarkko Glad (1973-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Vincent Glad (1985-), journaliste français.

Notes et références